Фонте́н-Куве́рт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 85 км на північ від Нанта, 34 км на південний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 435,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фонтен-Куверт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Фонтен-Куверт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн